Młynki est le nom de :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Łódź:
 Młynki, village du powiat de Bełchatów
 Młynki, village du powiat de Pajęczno

dans la voïvodie de Poméranie:
 Młynki, village du powiat de Chojnice
 Młynki, village du powiat de Starogard 
 Młynki, village du powiat de Tczew 
 Młynki, village du powiat de Wejherowo 

dans d'autres voïvodies:
 Młynki, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Młynki, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Młynki, village de la voïvodie de Lublin
 Młynki, village de la voïvodie de Mazovie
 Młynki, village de la voïvodie de Sainte-Croix
En Ukraine :
 Mlynki, dans l'oblast de Ternopil et sa grotte éponyme.